Volleyball Thailand League 2017-2018 – torneo di pallavolo femminile
 Volleyball Thailand League 2017-2018 – torneo di pallavolo maschile